Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Tchécoslovaquie, en 1956.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement 

le tour de classement est réservé aux équipes classées 3 et 4 dans le tour de qualification. Ce tour se déroule en deux phases: la première, une phase de groupe. Ensuite, les équipes classées première et deuxième se disputent les places de 9 à 12, les autres les places de 13 à 16.

Premier tour

Deuxième tour

Tour final 
Les quatre premiers du tour de qualification se disputent les places de 1 à 4.

Les  quatre seconds du tour de qualification se disputent les places de 5 à 8.

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1956, sur fibaeurope.com

1956
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1956
Basket-ballféminin 1956
Europe féminin 1956
Europe féminin 1956
Europe féminin
Basket-ball Europe feminin 1956
Sport en juin 1956